Olleschau bezeichnet

Olšany nad Moravou, Gemeinde in Tschechien
Oleška, aufgelassenes Dorf auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Tschechien